Scott Wheeler ist der Name folgender Personen:

* Scott Wheeler (Komponist) (* 1952), US-amerikanischer Komponist
 Scott Wheeler (Maskenbildner), US-amerikanischer Maskenbildner 
 Scott Wheeler (Spezialeffektkünstler) (Scott David Wheeler; * 1964), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler und Regisseur